Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2021./22. je peti put zaredom osvojio klub "Mlaka" iz Rijeke.

Prva liga 

 
 

 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 1. liga - žene 2021./22.  
 kuglanje.hr, 18. kolo i ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HL žene 2021./22.  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo i ljestvica

Druga liga 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Zapad - žene 2021./22.  
 kuglanje.hr, 14. kolo i ljestvica  
 kuglanje.hr, 20. kolo i konačna ljestvica

Doigravanje za 1. HKL  

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Doigravanje za 1. HKL 2022.  
 kuglanje.hr, rezultati

Povezani članci 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene
 Kup Hrvatske 2021./22.

Vanjske poveznice  
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez 
 kuglanje.hr, Hrvatske kuglačke lige - sezona 2021./2022.
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije  
 ksgo.hr, Kuglački saveza Grada Osijeka

Izvori  
 
 kuglanje.hr, Popis Hrvatskih kuglačkih liga za sezonu 2021./2022., preuzeto 19. ožujka 2023. 
 kuglanje.hr, PROPOZICIJE EKIPNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKE KUGLAČKE LIGE SEZONA 2021./2022., srpanje 2021., reuzeto 19. ožujka 2023. 
  

2021-22